Annunziata es un término en italiano que significa "anunciación" y puede referirse a:

 Torre Annunziata, municipio italiano localizado en la Ciudad metropolitana de Nápoles.
 La Santissima Annunziata, obra musical de Alessandro Scarlatti.
 Mauricio Annunziata, compositor y pianista argentino.
 Xavi Annunziata, futbolista español.
 Basilica della Santissima Annunziata, una iglesia católica medieval italiana de Florencia.